Луис Мар има више значења:

 Луис Мар (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Луис Мар (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику